Osoby o tym nazwisku:
 Hiro Matsushita – japoński kierowca wyścigowy
 Kōji Matsushita – japoński tenisista stołowy
 Kōnosuke Matsushita – japoński przedsiębiorca
 Nobuharu Matsushita – japoński kierowca wyścigowy
 Yūya Matsushita – japoński wokalista R&B oraz aktor

Inne:
 Panasonic Corporation (dawniej Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.) – japoński koncern elektroniczny